Thomas Roussel (né le  à Amiens en France) est un joueur français de hockey sur glace qui joue au poste de défenseur.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière dans l'équipe réserve des Gothiques d'Amiens qui joue en Division 2.

L'année suivante, il alterne les matchs entre la réserve et l'équipe première en Ligue Magnus, qu'il intègre définitivement en 2005. En 2009, il part à l'étranger. Il signe aux Sundogs de l'Arizona dans la Ligue centrale de hockey. Malheureusement la collaboration est de courte durée. Thomas est remercié au début du mois de  par les Sundogs de l'Arizona bien qu'ayant réalisé un début de saison prometteur. Le , alors que la rumeur se faisait de plus en plus grande, les Gothiques d'Amiens confirment et annoncent le retour de Thomas Roussel 4 mois après son départ.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || Gothiques d'Amiens II || Division 2 || 18 || 1 || 3 || 4 || 26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Gothiques d'Amiens II || Division 2 || 12 || 3 || 2 || 5 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 10 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 1 || 1 || 2 || 20 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2006-2007 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 24 || 0 || 1 || 1 || 28 || 5 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2007-2008 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 25 || 0 || 5 || 5 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 25 || 3 || 11 || 14 || 99 || 8 || 1 || 2 || 3 || 36
|-
| 2008-2009 || Gothiques d'Amiens || Coupe de France || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Gothiques d'Amiens || Coupe de la Ligue || 7|| 1|| 2|| 3|| 2||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Sundogs de l'Arizona || LCH || 9|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 25|| 2|| 4|| 6|| 14|| 9|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2011-2012 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 22|| 0|| 8|| 8|| 30|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2012-2013 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 24|| 0|| 8|| 8|| 26|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Ducs de Dijon ||  Ligue Magnus || 26 || 0 || 6 || 6 || 12 || 8 || 0 || 1 || 4 || 4
|-
|2014-2015 || Ducs de Dijon ||  Ligue Magnus || 26 || 0 || 0 || 0 || 22 || 13 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2015-2016 || Ducs de Dijon ||  Ligue Magnus || 25 || 1 || 7 || 8 || 32 || 10  || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2016-2017 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 35 || 0 || 8 || 8 || 67 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 40||0||8||8||20||6||0||1||1||4
|-
| 2018-2019 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 41||1||5||6||77||6 ||0||1||1||0
|-
|2019-2020 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 30|| 0|| 2|| 2|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4

Au niveau international 

|-
| 2003 ||  U18 ||align=left| Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5 || 0 || 3 || 3 || 4 ||+3 || align=left|  du tournoi D1-B
|- 
| 2005 || France U20 ||align=left| Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 1 || 2 ||  4 ||-2 ||align=left|  du tournoi D1-A
|-
| 2009 || France || Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2 || -5|| align=left| de l'élite
|-
| 2010 || France || Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2 || -1|| align=left| de l'élite
|-
| 2011 || France || Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 6 || -4|| align=left| de l'élite

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Lyon Hockey Club